Les Clubs sportifs de l'Armée, (en , SKA), étaient une association de clubs dépendant du ministère soviétique de la Défense et le plus grand organisme de sport en URSS.

Histoire 
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reprise des compétitions entraîna dans de nombreux sports la formation d'équipes composées de militaire de la même Arme. À l'image des clubs du Dynamo, un Comité des sports appartenant au ministère de la Défense est chargé de superviser et coordonner la gestion des clubs, chaque district militaire et chaque flotte disposant désormais de son propre club sportif, rattaché à la ville la plus importante du district. Les clubs portent jusqu'au années 1960 l'abréviation SKVO Athlétic Club du District fédéral (en russe : ) ou DO Club des Officiers (en russe : ) avant de devenir SKA pour Club sportif de l'Armée (en russe : ). Le plus grand club était le CSKA Moscou (Club Sportif Central de l'Armée).

Une structure similaire s'est développée pour l'armée de l'air (exemple du VVS MVO Moscou).

Clubs 
 CSKA Moscou, club omnisports
 CSKA Kiev, club omnisports
 SKA Leningrad, club de hockey-sur-glace
 
 SKA Minsk, club omnisports, particulièrement connu pour sa section de handball
 SKA Rostov, club de football

Voir aussi 
Union soviétique aux Jeux olympiques
Dynamo

Sports et armées
Association ou organisme lié au sport